Sic е латинската дума, означаваща „така“ (виж sic). Може да означава още:

 SiC – Силициев карбид
 SIC – регионален код за Сицилия
 съкр. на Southeastern Illinois College
 съкр. на St Ignatius' College, Riverview
 Кирилизирано – СИК e била официално застрахователна компания (дефакто мутренска групировска) в началото на прехода в България